L'appello (The Chamber) – romanzo di John Grisham del 1994
 L'ultimo appello (The Chamber) – film del 1996 diretto da James Foley
 The Chamber – film del 2016 diretto da Ben Parker
 The Chamber – singolo di Lenny Kravitz del 2014, dall'album Strut